Die Hong Kong Premier League 2017/18 war die vierte Spielzeit der höchsten Hongkonger Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2014 und der 105. Wettbewerb um die Hongkonger Landesmeisterschaft. Die Saison begann am 25. August 2017 und endete am 13. Mai 2018. Titelverteidiger war der Kitchee SC.

Modus 
Die Vereine spielen ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 20 Spiele pro Mannschaft ergeben. Es wird nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wird nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Anzahl der erzielten Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifiziert sich die punktbeste Mannschaft für die Gruppenphase der AFC Champions League 2019. Zusätzlich nimmt der Sieger des Hong Kong FA Cups an der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League teil. Der Verein mit den wenigsten Punkten steigt in die zweitklassige Hong Kong First Division League ab.

Teilnehmer 
Sowohl Sun Hei SC als Meister als auch Wong Tai Sin DRSC als Zweiter der Hong Kong First Division League 2016/17 verzichteten beide auf den Aufstieg in die Hong Kong Premier League. Dem neugegründeten Lee Man FC wurde aber der direkte Einstieg in die höchste Hongkonger Liga gestattet.

Ersetzt wurden der letztplatzierte Verein der Saison 2016/17, der Hong Kong FC, sowie die South China AA, die sich wegen finanzieller Probleme aus der Liga zurückzog. Der Hong Kong FC musste nach nur einem Jahr in der Hong Kong Premier League wieder in die Hong Kong First Division League zurück. Für die South China AA war es der erste Abstieg aus dem Hongkonger Fußball-Oberhaus in der Vereinsgeschichte.

Tabelle

Beste Torschützen 
Stand: Saisonende 2018

Hattricks 
Stand: Saisonende 2018

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2018

Weblinks 
 Offizielle Website (chinesisch/englisch)
 Saison 2017/18 bei RSSSF.com
 Saison 2017/18 bei Soccerway.com

Einzelnachweise 

201718
Fußballsaison 2017/18